Een overzicht van het onroerend erfgoed in de deelgemeente Koningshooikt in de gemeente Lier. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in Lier (voor de rest van de gemeente Lier)
 Lijst van onroerend erfgoed in Antwerpen (provincie)

 2
Koningshooikt
Koningshooikt